Филиппинская белоглазка () — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae).

Описание 
Длина тела составляет 10,8—12 см, вес — 6—9,2 г. Неполовозрелые птицы окрашены менее ярко, чем взрослые.

Естественная среда обитания филиппинской белоглазки — субтропические и тропические влажные леса.

Птица является эндемиком Филиппин. МСОП присвоил виду статус «Вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Классификация 
На сентябрь 2020 года выделяют 8 подвидов с ареалами:
  — северо-запад Лусона
  — остров Камигин
  — северо-восток и центр Лусона
  — юг Лусона и остров Катандуанес
  — остров Камигин из архипелага Бабуян
  — остров Миндоро
  — запад центральных Филиппин
  — муниципалитет Кагайянкильо из провинции Палаван

Примечания 

Белоглазки
Птицы Юго-Восточной Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 1878 году